Jogo da vida - um autómato celular.
 Jogo da Vida (jogo) - um jogo de tabuleiro fabricado pela empresa brasileira Estrela.
 Jogo da Vida (álbum) - álbum do grupo Pólo Norte.
 Achtste-groepers huilen niet - filme que possui o título Jogo da Vida no Brasil.
 Jogo da Vida (programa de auditório) - programa que foi apresentado por Márcia Goldschmidt na Band.
 Jogo da Vida (telenovela) - telenovela brasileira exibida pela Rede Globo.

Desambiguação